Лас Мангас има више значења:

 Лас Мангас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Мангас, Пило Каналес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Мангас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Мангас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Мангас, Роса де Негрете (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Мангас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Мангас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Мангас (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Мангас (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Мангас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Мангас (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Мангас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику